Industrialism kan syfta på: 

Industrialisering – ett samhälles omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle
Industriella revolutionen – de omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar som tog sin början i Storbritannien i slutet av 1700-talet (1750–1850)

Se även
 Industrimagnat – ett sätt att benämna en person som tagit sig till en ledande position inom en eller flera industrier
 Industrisamhälle – ett samhälle där de flesta arbetar inom industrisektorn
 Industri – framställning av produkter genom att råvaror förädlas
 Industrialiserade länder –  ett begrepp som har använts för att beskriva de länder som genomgått industrialisering
 Andra industriella revolutionen –  tiden 1871–1914, som bland annat präglades av utbredningen av elektroteknik och användningen av elektricitet, förbränningsmotorer och tillverkning och användning av stål
 Tredje industriella revolutionen – den period i den ekonomiska historien som inleddes med den första oljeprischocken 1973